Войняса () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Войняса () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Войняса.
 Войняса () — комуна в Румунії, у повіті Вилча.
 Войняса () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Войняса.